Valanga – massa di neve o ghiaccio che improvvisamente si mette in moto su un pendio
Valanga – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Valanga (film) – film del 1978 diretto da Corey Allen
Valanga –  genere di cavallette della famiglia Acrididae